Метафизиката е философски метод, противоположен на диалектиката, който разглежда предметите и явленията в тяхната неизменност и независимост. Метафизиката (от гръцки μετα – „след/отвъд“; φυσικά – „природа“)

Философия